Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 401 dans le monde.

 Route fédérale 401 en Allemagne
 RS-401 au Brésil
 Autoroute 401 en Ontario, Canada
 Route 401 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Route européenne 401 en France
 Route nationale 401 en France
 Autoroute A401 en France
 Route régionale 401 au Maroc
 Route régionale 401 en Slovénie